Borzykowo peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Borzykowo, un village.

 dans la voïvodie de Poméranie :
 Borzykowo, une localité.